Никола́й Григо́рьевич Лавро́в () — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1984).

Биография 
Родился 8 апреля 1944 года в Ленинграде. Служил в армии (1963—1966).

В 1973 году окончил факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (режиссёрский факультет, курс Зиновия Корогодского).

Играл в спектаклях ЛенТЮЗа, с 1973 года служил в Малом драматическом театре. В кино дебютировал в фильме «Дела давно минувших дней…» в 1972 году.

Скончался 12 августа 2000 года от болезни поджелудочной железы. Похоронен на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге.

Семья 
Жена — Наталья Боровкова, актриса, заслуженная артистка РСФСР.

Сын — Фёдор Лавров, актёр.

Внучка — Глафира Лаврова, актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Сын — Григорий Лавров, директор каналов Discovery Networks в России и Северо-Восточной Европе.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1 октября 1984)
 Лауреат Государственной премии СССР (1986)

Творчество

Фильмография 

  — Дела давно минувших дней… — Индустриальный
  — Принц и нищий — «Крокодил»
  — Солёный пёс — Сысоев
  — Иван да Марья — Соловей-разбойник
  — Дневник директора школы — Олег Павлович
  — Принцесса на горошине — художник
  — Артём — изобретатель Абаковский
  — Старшина — Хижняк
  — Крутой поворот — следователь
  — На берегу большой реки — Радов Денис, местный водитель грузовика — «ковбой»
  — Никудышная — Валера Тихонов, деревенский родственник
  — Девушка и Гранд — Майкл Смит
  — Трижды о любви — участковый
  — Без видимых причин — Кузнецов
  — Дом — Михаил Пряслин
  — Каждый десятый — эпизод
  — Завещание профессора Доуэля — инспектор Бакстер
  — Милый, дорогой, любимый, единственный… — Сева
  — Одиночное плавание — сержант Эдди Гриффит
  — Снегурочку вызывали? — Пётр Николаевич, режиссёр в театре
  — Софья Ковалевская
  — Детская площадка — Марат Павлович
  — Левша — Чёрный джентльмен
  — Первый парень — инструктор райкома
  — Тихое следствие — следователь Гуров
  — Остров погибших кораблей — специальный агент Джимми Симпкинс
  — Кончина — Матвей Студёнкин
  — Руанская дева по прозвищу Пышка — бюргер
  — Это было у моря — отец Илоны (эпизод)
  — Николай Вавилов — Олег Петрович
  — Шоколадный бунт
  — Молодая Екатерина — доктор
  — Счастливые дни — Сергей Сергеевич
  — Плохая примета (короткометражный) — командир Литтлджон, пилот
  — Рэкет — генерал Бармин
  — Странные мужчины Семёновой Екатерины — Сеня
  — Проклятие Дюран — Де Трей
  — Охота — Опекун
  — Упырь — истребитель вампиров
  — Дух
  — Цветы календулы — Русецкий
  — Улицы разбитых фонарей (Серия № 25 и 26 «Дело № 1999») — продюсер Армен Карабанов младший
  —  — Агент национальной безопасности (Серии «Свет истины», «Легион», «Клуб „Алиса“») — Виктор Сурков, он же Сурок, он же Хайнц Штусек
  — Каменская (серия «Не мешайте палачу») — генерал Минаев
  — Марш Турецкого-1. Серия «Опасно для жизни» — следователь  — Убойная сила-1 — Аркадий Викторович Боголепов''

Клипы 
  — Телевизор — Твой папа — фашист

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Европы
Похороненные на Литераторских мостках